Хальвдан — древнескандинавское мужское имя, династическое имя в скандинавских королевских династиях, из которых Вессен выделяет связанные родством вестфольдскую (инглинги) и династию скёльдунгов. Согласно таким письменным источникам, как судебник Серого гуся и Круг Земной, лингвонимом для древнескандинавского в X—XII веках был датский язык, dane tunga, и появись это имя в указанный период, его значение можно было бы перевести как полускандинав, то есть человек, один из родителей которого говорит на древнескандинавском языке. Однако Вессен указывает, что такое понимание не верно, поскольку имя прослеживается в династических генеалогиях значительно более раннего периода. Его носит уже легендарный родоначальник всех скандинавских династий, Хальвдан Старый. Вессен полагает, что имя появилось в период, когда племя данов было еще в роли пришлых завоевателей на территории современной Дании, и хотя его значение и можно перевести как полускандинав, но оно обозначает человека, один из родителей которого является скандинавом-герулом, а второй относится к завоевателям данам.

Хальвдан могло служить также прозвищем. На это указывают следующие факты: во-первых, одним из упоминаемых в Беовульфе народов, наравне с восточными, западными и южными данами являются полуданы (halvdaner). Во-вторых существует большое количество параллелей между упоминаниями шведских и норвежских королей в шведских и норвежских сагах с одной стороны, и в Деяниях данов Саксона Грамматика с другой, однако работа Саксона преследует цель возвеличить датских конунгов и показать, как им удалось покорить шведов и норвежцев. Сравнивая упомянутых конунгов можно идентифицировать, например, Халвдана, сына (или дядю) Фроди, и Оле (Åle, Олава), сводного брата Фроди, и предположить, что это один персонаж, которого звали Оле Хальвдан. Соответственно и сюжет о двукратном изгнании Ауна Старого из Уппсалы сперва Хальвданом, а затем его племянником Оле, соответствует однократному изгнанию Ауна Оле Хальвданом.

 Хальвдан Старый — легендарный родоначальник девяти королевских династий.
 Хальвдан Храбрый (Хальвдан Блестящий; VII век) — сын Харальда Старого, отец Ивара Широкие Объятья, представитель династии Скьёльдунгов.
 Хальвдан Белая Кость — полулегендарный конунг из династии Инглингов, живший в первой половине VIII века.
 Хальвдан Чёрный (ок. 820—ок. 860) — сын Гудрёда Охотника, конунг Агдира.
 Хальвдан (фр. Alfdeni, ум. 807) — сын или племянник Харальда Боезуба, отец  известный по французским анналам, первый скандинав на службе у франков.
 Хальвдан Щедрый на Золото и Скупой на Еду — полулегендарный конунг из династии Инлингов, правивший Вестфольдом и Раумарики.
 Хальвдан I (? — 877), сын Рагнара Кожаные Штаны, конунг данов в Йорвике (современный Йорк).
 Хальвдан II (? — 910), конунг данов в Йорвике, убит в битве при Теттенхолле.

Примечания